Bad Reputation může být:

 Bad Reputation (album, Thin Lizzy) – album skupiny Thin Lizzy (1977)
 Bad Reputation (album, Joan Jett) – album zpěvačky Joan Jett (1980)
 Bad Reputation (album, David Wilcox) – album hudebníka Davida Wilcoxe (1984)